Willer, une commune française du Haut-Rhin, en Alsace ;
 Willer-sur-Thur, commune française du Haut-Rhin, en Alsace ;
 Le moulin de Willer, à Harskirchen, dans le département du Bas-Rhin, sur la Sarre.

Voir aussi 
 Viller, commune française de la Moselle, en Lorraine.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France